Мара́т Махму́тович Кульшари́пов (; род. 1941) — советский и российский . Доктор исторических наук, профессор. Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (2001). Кавалер Ордена Салавата Юлаева (2009). Почётный член АН РБ (2016).

Биография 
Родился 7 января 1941 года в д. Зирекля Кугарчинского района Башкирской АССР.

В 1967 году окончил исторический факультет Башкирского государственного университета, а в 1971 году — аспирантуру Московского государственного университета

В 1972 году в МГУ имени М. В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Политика царизма в Башкирии (1775—1800 гг.)».

С 1971 года работает преподавателем в Башкирском государственном университете.

В 1991—1996 гг. являлся председателем Башкирского народного центра «Урал».

В 1998 году в Башкирском государственном университете защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Национальное движение башкирского народа (1917—1921 гг.)» (специальность 07.00.02 — Отечественная история). Официальные оппоненты — доктор исторических наук, профессор Л. С. Леонова, доктор исторических наук, профессор Т. С. Сергеев и доктор исторических наук, профессор М. Х. Янборисов. Ведущая организация — Марийский государственный университет.

С 1999 по 2011 год являлся деканом исторического факультета Башкирского государственного университета.

В 2000 году присвоено учёное звание профессора.

Член бюро исполнительного комитета Всемирного конгресса башкир. Руководитель республиканского отделения Всероссийской Ассоциации историков-преподавателей высшей школы (ВАИП).

Научная деятельность 
Является автором более 100 научных работ. Его научные исследования посвящены изучению Башкирского национального движения, Башкирского войска, истории и историографии Башкортостана XX века и проблемам национально-государственного строительства.

В 2008 году был назначен главным редактором и научным руководителем многотомной «Истории башкирского народа».

Научные труды 
 З. Валидов и образование Башкирской АССР. — Уфа, 1992.
 История Башгосуниверситета. — Уфа, 1997 (в соавт.).
 На службе народу. (Башкирскому народному центру «Урал» — 10 лет). — Уфа, 2000.
 Кугарчинский район. Вехи и судьбы (в соавторстве). — Уфа, 2000.
 История Башкортостана. XX век: учебник для средних школ. — Уфа, 2000.
 Башкирское национальное движение (1917—1921 гг.). — Уфа, 2000.
 Трагическая демография. — Уфа, 2002.
 Политика царизма в Башкортостане (1775—1800 гг.). — Уфа, 2003.
 История башкирского народа. Т. V. Уфа, 2011.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан (2001);
 Лауреат премии имени А.-З. Валиди (2002);
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации;
 Кавалер Ордена Салавата Юлаева (2009).

Примечания

Литература 
 Усманова М. Н. Кульшарипов Марат Махмутович // Башкирская энциклопедия

Ссылки 
 Кульшарипов М. М., Бадретдинов В. М. История не терпит лжи: открытое письмо башкирских историков // Idel.Реалии, 17.05.2017
 «Кульшарипов не заблуждается, а преднамеренно лжёт» // Idel.Реалии, 07.06.2017
 Иванов В. А. Двум представителям башкирской научной общественности от одного из её членов открытый ответ. // Радио Свобода

Выпускники Башкирского государственного университета
Преподаватели БашГУ
Академики Академии наук Республики Башкортостан
Специалисты по истории Башкортостана
Лауреаты премии имени А.-З. Валиди